De Duitse plaatsen:
 Neuenburg (Landkreis Friesland), plaats in de gemeente Zetel (Friesland)
 Neuenbürg
 Neuenburg am Rhein
het verkeersknooppunt nabij deze stad: Dreieck Neuenburg

De Duitse benaming voor de Poolse plaats:
 Nowe

De Duitse benaming voor de Tsjechische plaats:
 Nymburk; ook Nimburg genoemd

De Duitse benaming voor het Zwitserse:
 Neuchâtel